Normal Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Normal Township (Illinois)
 Normal Township (North Dakota)